«Ночной прибой» () — рассказ в жанре хоррор американского писателя Стивена Кинга, написанный в 1969 году. В 1978 году рассказ вошёл в авторский сборник «Ночная смена». Рассказ экранизирован в 2002 году под одноименным названием «Ночной прибой», режиссёр Питер Салливан.

Сюжет 
По пляжу бродит компания молодых людей, которые сжигают попадающихся им людей. Однако, они это делают не из-за своей жестокости, а скорее — из гуманности. Скорее всего, они последние люди на Земле, но и им осталось уже немного — грипп, к которому человечество не успело вовремя найти вакцину, косит людей.

Переводы на русский, другие названия 
 А. Мясников — «Ночной прибой»
 Н. Рейн — «Ночной прибой»

Произведение вошло в 
 Сборник «Ночная смена» (1978)
 Произведение «Модель для сборки»

Экранизация 
В 2002 году рассказ экранизирован в под одноименным названием «Ночной прибой», режиссёр Питер Салливан, продолжительность 30 минут.

Ссылки 
 Текст рассказа «Ночной прибой» на сайте Lib.Ru. Перевод — А. Мясников

Примечания

См. также 
 Библиография Стивена Кинга
 Ночная смена (сборник)

Рассказы Стивена Кинга